ТТХ — многозначная аббревиатура:
 ТТХ — тактико-технические характеристики
 ТТХ — теплотехническая лаборатория
 ТТХ — товары технической химии
 ТТХ — транспортно-технические характеристики
 ТТХ — трифенилтетразолинхлорид
 ТТХ — трифенилтетразолия хлорид

См. также 

  — аббревиатура латиницей